Bartolomeo Valiani (1793-1851) – pittore italiano
 Francesco Valiani (1980) – calciatore italiano
 Giustina Valiani (XV sec.-XVI sec.) – tipografa italiana
 Leo Valiani (1909-1999) – giornalista, antifascista, politico e storico italiano